Берцелії́ди (, , ) — мінерали, що містять певний хімічний елемент різних валентностей.

Наприклад,  арсенистий кальцій, натрій і магній, що належить до однойменної групи берцеліїд, група гранату. 

Формула: (NaCa2)Mg2(AsO4)3. 

Густина 4 г/см3. Твердість 4-5.

Описані вперше О. Кюном в 1840 році відповідно до відкриття на копальні в Лонгбан, який дав це ім'я на честь шведського хіміка Берцеліуса..

Берцеліїди дуже рідко зустрічаються у вигляді трапецієвидних кристалів, найбільш часто у вигляді масивних або округлих гранул

Розповсюдження: виявлений вперше в Швеції в Лонгбан на шахті в Вермланд, а також в Швеції також були знайдені в шахтах Вестманланда і Мосс . Він також знаходиться в Швейцарії, кантон Граубюнден . В Італії він був знайдений в шахті у Монтальдо-ді-Мондові, в регіоні П'ємонт, провінція Кунео.

Див. також 
 Список мінералів

Література 
 
  M. Nagashima e T. Armbruster, Palenzonaite, berzeliite, and manganberzeliite: (As5+, V5+, Si4+)O4 tetrahedra in garnet structures (PDF), in Mineralogical Magazine, vol. 76, nº 5, ottobre 2012, pp. 1081—1097. URL consultato il 24 luglio 2015.

Примітки 

Мінерали